È un hockeista italiano di ruolo attaccante del Roller Hockey Scandiano.